Chaetococcus är ett släkte av insekter. Chaetococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Chaetococcus